Pride and Prejudice steht für:

 Pride and Prejudice, Originaltitel von Stolz und Vorurteil, Roman von Jane Austen (1813)
 Pride and Prejudice, Originaltitel mehrerer Filme, siehe Stolz und Vorurteil (Begriffsklärung)
 Pride and Prejudice (Schachverein), britischer Schachverein 

Siehe auch:
 Pride and Prejudice and Zombies, Originaltitel des Films Stolz und Vorurteil und Zombies